

Biologia molecolare
 CUU – codone citosina-uracile-uracile che codifica per la leucina

Codici 
 CUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Roberto Fierro Villalobos - Chihuahua, Chihuahua, Messico
 cuu – codice ISO 639-3 della lingua tai ya